Hrvatska:
Mitrovac (Čeminac), naselje u općini Čeminac
Mitrovac (Kutjevo), gradsko naselje Kutjeva